Му (кириллицей) — многозначный термин:
 Му, или Пацифида — гипотетический затонувший континент в Тихом океане (псевдонаучная теория).
 Му — знак японской каны.
 Му — коммуна во Франции, департамент Од.
 Му — слово в китайском и японском языках, обозначающее отрицание или отсутствие; также известно из чань-буддизма как «ни да, ни нет», то есть ответ на вопрос без однозначного ответа.
 Му — традиционная китайская мера площади, в настоящее время равная 1/15 гектара (0,0667 га или ).
  — река в Бирме.
 Му — река в Японии, на острове Хоккайдо

Персоналии 
 Му — несколько омонимичных китайских фамилий.
 Му — 30 король раннесредневекового государства Пэкче.
 Му, Йорген Энгебретсен (1813—1882) — норвежский писатель и епископ.
 Му, Олефин (1850–1933) – норвежская оперная певица.
 Луис Мария Нильс Педер Халлинг Му (1857—1945) — норвежский художник-иллюстратор.
 Глория Му - псевдоним российской писательницы.

См. также 
 МУ (кириллицей)
 MY (латиницей)
 Мю